Capellini est un mot italien qui peut faire référence à :

Gastronomie 
 Capellini ou cheveux d'ange, variété de pâtes italiennes.

Patronyme 

  (vers 1730-?), peintre et graveur italien ;
 Giovanni Capellini (1833-1922), géologue, paléontologue et homme politique italien.

Toponyme 

 , commune de la province de Coni dans la région du Piémont en Italie.

Patronyme italien
Toponymie italienne